For Your Love (album van The Yardbirds) (1965)
For Your Love (single van The Yardbirds) (1965)
For your love (Sandra Reemer) (1990)
For your love (Stevie Wonder) (1995)
For Your Love (televisieserie), een Amerikaanse sitcom
Stand Up Comedy, een nummer van U2 dat eerst "For Your Love" zou gaan heten